Ку́бок Литвы по футбо́лу 2021 го́да () — 80-й розыгрыш Кубка Литвы по футболу.

Формат 
В турнире приняли участие 30 команд: 10 из А Лиги, 8 из I Лиги и 12 из II Лиги.

Формат турнира остался таким же, как и в прошлом сезоне. Матчи Кубка Литвы прошли в течение одного календарного года. Победители пар на всех этапах определись по результатам одного матча. Все команды стартовали с первого раунда.

Жеребьёвкой 1-ого раунда определились 14 пар и две команды, которые сразу попали в 1/8 финала. Жеребьёвка состоялась 10 мая 2021 года. 

В 1/8 финала участвовали 14 победителей 1-ого раунда и 2 команды, которых ранее определил жребий. Жеребьёвка состоялась 27 мая 2021 года.

В 1/4, 1/2 и финале участвовали победители предыдущих раундов. Жеребьёвка 1/4 финала — 12 июля 2021 года. Жеребьёвка 1/2 финала — 24 сентября 2021 года.

Матчи на всех этапах проводились на полях клубов из низших лиг. Если встречались команды из одной лиги, то хозяин определялся по результатам жеребьёвки.

Участвующие команды

1-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 
Шяуляйский городской стадион, Шяуляй.

Разное

Примечания 

2022
Национальные футбольные кубки в сезоне 2021